Кашан може да се отнася за:
 Кашан, град в Иран
 Кашан (шахрестан), шахрестан в Иран
 Кашан (Франция), град във Франция
 Кашан (кантон), кантон във Франция
 Кашан (Волжка България), средновековен град
 Кашанско княжество